Abraham van der Hulst (admiraal)
Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1993)
Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1937)
Hr.Ms. Abraham van der Hulst (1946)